Чокто () может означать:

 Чокто — индейский народ востока США, входит в состав «Пяти цивилизованных племён».
 Чокто — язык народа чокто.
 Чоктау — вид шагов в фигурном катании.